Het seizoen 1979/80 was het 83ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

Nationalliga A

Kwalificatieronde

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
| 1 || Servette FC Genève || 26 || 16 || 7 || 3 || 61 || 25 || +36 || 39
|-style="background:#D0F0C0;"
| 2 || FC Basel || 26 || 15 || 7 || 4 || 67 || 27 || +40 || 37
|-style="background:#D0F0C0;"
| 3 || Grasshopper-Club Zürich || 26 || 14 || 8 || 4 || 61 || 21 || +40 || 36
|-style="background:#D0F0C0;"
| 4 || FC Luzern || 26 || 14 || 4 || 8 || 44 || 44 || 0 || 32
|-style="background:#D0F0C0;"
| 5 || FC Zürich || 26 || 13 || 5 || 8 || 56 || 42 || +14 || 31
|-style="background:#D0F0C0;"
| 6 || FC Sion || 26 || 11 || 9 || 6 || 47 || 37 || +10 || 31
|-
| 7 || FC St. Gallen || 26 || 11 || 6 || 9 || 48 || 37 || +11 || 28
|-
| 8 || FC Chiasso || 26 || 6 || 11 || 9 || 27 || 43 || –16 || 23
|-
| 9 || Lausanne-Sports || 26 || 8 || 6 || 12 || 35 || 38 || –3 || 22
|-
| 10 || BSC Young Boys || 26 || 8 || 5 || 13 || 34 || 49 || –15 || 21
|-
| 11 || CS Chênois || 26 || 4 || 12 || 10 || 32 || 45 || –13 || 20
|-
| 12 || Neuchâtel Xamax || 26 || 8 || 4 || 14 || 33 || 48 || –16 || 20
|- bgcolor="#f7b7b7"
| 13 ||  FC La Chaux-de-Fonds || 26 || 5 || 7 || 14 || 24 || 57 || –33 || 17
|- bgcolor="#f7b7b7"
| 14 ||  FC Lugano || 26 || 1 || 5 || 20 || 18 || 74 || –56 || '7
|}

 Finaleronde 
Uitslagen

Eindstand

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.''

Nationalliga B

Eindstand

Zie ook
Zwitserse voetbalbeker 1979/80

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1979/80